Água Santa bezeichnet:

 Água Santa (Rio Grande do Sul), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Água Santa (Rio de Janeiro), einen Stadtteil im Norden von Rio de Janeiro
 Agua Santa (Chile)

 Agua Santa (Rebsorte), eine portugiesische rote Rebsorte